Maksim Sergueïévitch Kanounnikov (en ), né le  à Nijni Taguil en Russie, est un footballeur international russe, qui évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 

Avec les clubs du Zénith Saint-Pétersbourg et du Rubin Kazan, Maksim Kanounnikov dispute 6 matchs en Ligue des champions, et 15 matchs en Ligue Europa, pour 3 buts inscrits.

Carrière internationale 

Maksim Kanounnikov compte 9 sélections avec l'équipe de Russie depuis 2014.

Il fait partie de la liste des 23 joueurs russes sélectionnés pour disputer la Coupe du monde 2014 au Brésil. Il prend part à deux rencontres durant le tournoi.

Statistiques

Palmarès 
 Zénith Saint-Pétersbourg
 Champion de Russie en 2010.
 Vainqueur de la Coupe de Russie en 2010.

 Krylia Sovetov Samara
 Champion de Russie de deuxième division en 2021.

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international russe
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg
Joueur du Tom Tomsk
Joueur de l'Amkar Perm
Joueur du FK Rubin Kazan
Joueur du SKA-Khabarovsk
Joueur du Krylia Sovetov Samara
Naissance en juillet 1991
Naissance à Nijni Taguil